Routt ist der Familienname folgender Personen:

 John Long Routt (1826–1907), US-amerikanischer Politiker

Routt steht für:

 Routt County, County in Colorado, Vereinigte Staaten
 Routt, Stadtteil von Louisville (Kentucky)

Siehe auch:
 Der Fall Routt…!, deutscher Film aus dem Jahr 1917
 Medicine Bow – Routt National Forest, National Forest in Colorado und Wyoming, Vereinigte Staaten
 Rout